Обжа:
 Обжа — единица поземельного налога в Новгородской земле в XV—XVI веках;
 Обжа — деревня в Олонецком районе Карелии;
 Обжа (Обжанка, Обежка) — река в Олонецком районе Карелии;
 Обжа — река в Торопецком районе Тверской области;
 Обжа — коммуна департамента Коррез во Франции.